Brockelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Brockelmann (1868–1956), deutscher Orientalist 
 Ernst Brockelmann (1799–1878), deutscher Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Bröckelmann